LyricWiki — база данных с текстами песен.

Проект был основан участником Sean Colombo 6 апреля 2006 года. Уже через некоторое время проект вошёл в топ крупнейших википроектов мира. На ноябрь 2013 года в ней насчитывается 3 534 326 страниц, что делает её четвёртой по количеству страниц вики на движке MediaWiki согласно статистике Wikimedia.

В отличие от Википедии, LyricWiki поддерживается на основе показа рекламы на всех страницах.

2 апреля 2019 года проект был закрыт для редактирования.  Данные теперь недоступны под свободной лицензией, а через API отдаётся сокращённая версия.

28 августа 2020 было объявлено о скором закрытии проекта.

Примечания

Ссылки 
 Заглавная страница LyricWiki на русском языке
 Заглавная страница LyricWiki

Песня
Музыкальные сетевые ресурсы
Вики-проекты
Проекты на движке MediaWiki
Фэндом (хостинг)
Сайты, появившиеся в 2006 году
Сайты, закрытые в 2020 году